Tadeusz Zawadzki, ps. Zośka – instruktor harcerski, podporucznik Armii Krajowej, komendant Grup Szturmowych w Warszawie
 batalion Zośka – harcerski batalion AK biorący udział w powstaniu warszawskim, składający się przede wszystkim z członków Szarych Szeregów
 zośka – gra zręcznościowa polegająca na podbijaniu nogami lotki wykonanej z pęczka kolorowej włóczki obciążonego ołowianym krążkiem
 Zośka – Zagonna Studnia – system jaskiń w Tatrach Zachodnich
 Zośka – klasa jachtu

 Zofia (zdrobnienie Zośka) – imię żeńskie pochodzenia greckiego
 footbag (w Polsce nazywany grą w zośkę) – nazwa zbiorcza pokrewnych dyscyplin sportu i przyrządu, który jest w nich wykorzystywany